28001–28500. • 28501–29000.

A Naprendszer kisbolygóinak listája